Državno izborno povjerenstvo je stalno i neovisno državno tijelo koje obavlja poslove iz svog djelokruga u skladu sa Zakonom o Državnom izbornom povjerenstvu te zakonima koji uređuju izbor zastupnika u Hrvatski sabor, izbor predsjednika Republike Hrvatske, izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, izbor općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba, izbor članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te provedbu državnog, lokalnog i savjetodavnog referenduma.

Sastav Državnog izbornog povjerenstva 

Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske ima predsjednika, četiri potpredsjednika i četiri člana. Predsjednik Državnog izbornog povjerenstva je predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske.

Izvori 

Izbori u Hrvatskoj